Аргу́н может означать:

 Аргун или аргын — тюркское племя, одно из шести крупнейших племён (наряду с коныраты, уаки, кереи, кипчаки и найманы), составляющих Средний жуз казахского народа.
 Аргун-хан — ильхан Ирана (1284—1291) из династии Хулагуидов.
 Аргун-ака — монгольский наместник в Иране.
 Аргун — так в XIX веке именовали плотников из Владимирской области (село Аргуново) (В. Даль).

Топоним 
 Аргун — река на Северном Кавказе, правый приток Сунжи.
 Аргун — город в Чеченской Республике.
 Аргун — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Аргун — деревня в Качугском районе Иркутской области.

Фамилия 
 Аргун, Виктор Константинович (1906—1942) — первый летчик Абхазии, участник Великой Отечественной войны.
 Аргун, Григорий Давыдович (1770—1843) — генерал-майор, герой русско-шведской войны 1808—1809 годов, начальник артиллерии Отдельного Финляндского корпуса.
 Аргун, Владимир Бесланович (род. 1991) — российский футболист, нападающий.
 Аргун-Канашок, Анна Бидовна — абхазская советская актриса, народная артистка Грузинской ССР. Депутат Верховного Совета Абхазской АССР 4-го созыва.

См. также 
 Аргунов
 Аргунские языки — подгруппа тюркского языка, восточнотюркской ветви, уйгуро-тукюйской группы. В группу входит один лишь халаджский язык.
 Аргунь
 Аргын
 Аргын-ата
 Аргунское